Osoby o tym nazwisku:
 Lys Mousset – francuski piłkarz
 Philippe Mousset – katolicki duchowny